«Алтарь Паумгартнеров» — триптих работы Альбрехта Дюрера. Алтарный образ был заказан художнику братьями Паумгартнерами, Стефаном и Лукасом для церкви св. Екатерины в Нюрнберге (Katharinenkirche), возможно, в ознаменование благополучного возвращения Стефана Паумгартнера из паломничества в Иерусалим в 1498 году.

Описание 
Алтарь представляет собой триптих, центральная панель которого изображает сюжет Рождества, а две боковые створки — святых Евстахия (правая) и Георгия (левая), которым преданы черты заказчиков, братьев Паумгартнеров.

В закрытом виде наружные створки алтаря представляли собой сцену Благовещения, обрамлённую фигурами св. Екатерины и Варвары (мастерская Дюрера). Из «Благовещения» сохранилась только фигура девы Марии.

Центральная панель 

Темой центральной панели является Рождество. Сцена разворачивается на фоне архитектурных руин.

Согласно стилистическому анализу, центральная панель нарисована немного позже, чем боковые створки, вероятно, в 1502 году или вскоре после этого. Центральные фигуры композиции — Мадонна и Иосиф, крохотное тело младенца, окружённое ангелами. Из окон за спиной Девы Марии выглядывают бык и осёл, напротив них из окон выглядывают пастухи. На следующем плане — два пастуха, одежды которых выполнены в контрастных цветах по отношению к одеяниям Марии и Иосифа. На горизонте теряется холм, на котором изображены пастухи, получившие известие о рождении Иисуса. С небес в золотом сиянии спускается ангел. Традиционно Рождество изображается в ночное время суток, здесь присутствует яркая иллюминация.

Небольшие фигуры по углам — 7 остальных членов патрицианской семьи Паумгартнеров, с гербовыми щитами у ног. Они были записаны в XVII веке, когда портреты доноров вышли из моды, и открыты заново только в 1903 году. Слева позади Иосифа — члены семьи мужского пола: Мартин Паумгартнер со своими сыновьями Лукасом и Стефаном, и бородатым мужчиной, который может быть Гансом Шонбахом, вторым мужем Барбары Паумгартнер. Справа изображена Барбара Паумгартнер, урождённая Фолькамер, со своими дочерьми Марией и Барбарой.

Фигуры святых 
  На левой створке изображён Георгий Победоносец с драконом у ног и св. Евстахий со штандартом с изображением оленя. На святых одежда рыцарей-современников художника. Манускрипт XVII века отмечает, что две эти доски были написаны в 1498 году, и моделями для святых послужили братья Паумгартнеры: Стефан для св. Георгия и Лукас для св. Евстахия. Это самое раннее задокументированное придание чертам небожителя сходства с лицом донатора.

Записи и повреждения 
Приобретя триптих в 1614 году, баварский курфюрст Максимилиан I передал его на реставрацию и подновление художнику Иоганну Георгу Фишеру. Тот не ограничился простой реставрацией, а модернизировал «старомодную» картину. Например, святые на обеих створках были изображены Дюрером на простом чёрном фоне. Фишер превратил его в пейзажный задник, добавил св. Евстахию фигуру живого оленя и превратил шапку в шлем. О произведённых записях забыли, и их принадлежность руке Дюрера не вызывала сомнений, так как Фишер использовал мотивы, заимствованные из других произведений Дюрера . О ликвидации уменьшенных фигур донаторов с центральной панели уже говорилось выше. Реставрация и открытие первоначального вида были произведены лишь в 1903 году.

В 1988 году картина была серьёзно повреждена 51-летним бездомным, который облил её кислотой вместе с «Оплакиванием Христа» и «Семью печалями Марии». Реставрация завершилась в 1998 году.

Примечания

Ссылки 

 на wga.hu
 Алтарь на офиц. сайте Старой пинакотеки
 Записи

Картины из собраний Старой пинакотеки
Картины по сюжетам Нового Завета
Картины Альбрехта Дюрера
П
Триптихи
Повреждённые картины